Меріма Нєгомір (9 листопада 1953, Белград, СФРЮ – 20 листопада 2021) — югославська та сербська співачка.

Дискографія 
 1981: Gde Ste Moji Srećni Dani
 1982: Mezimica
 1984: Noći Jedne Žene
 1985: Opilo Nas Vino / Nema Te
 1987: Da Nije Ljubavi Tvoje
 1990: Zbog Tebe
 1992: Moj Milane
 1993: Šta Mi Značiš
 1994: Pamtim Još...
 1998: Bol Bolujem
 1999: Crnogorski Biseri 1
 2001: Merima Njegomir
 2005: Vojvođanska Bajka
 2006: Ružo Moja Bela
 2016: Ej ljubavi stara

Примітки 

Сербські співачки
Виконавці сербською мовою